Morro Agudo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Morro Agudo (ort), São Paulo, 
 Morro Agudo (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar